Arthur Acland peut désigner :

 Sir Arthur Acland, d'Acland, Landkey, Devon, chevalier ;
 Arthur Floyer-Acland (1885-1980), soldat britannique ;
 Sir Arthur Dyke Acland,  baronnet (1847-1926), homme politique libéral et auteur politique ;
 Arthur Geoffrey Dyke Acland (1908-1964), homme politique libéral ;
 Arthur Acland, député britannique de Barnstaple.